Ла Канаста има више значења:

 Ла Канаста (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Канаста (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику